Божидар Андреев е български щангист.

Тренира при Пламен Братойчев и Иван Иванов.

През 2014 г. печели златен медал от младежките олимпийски игри в Нанкин, Китай в категория до 69 килограма.

На световното първенство по вдигане на тежести през 2018 г. завършва на девето място. През 2019 г. става европейски шампион в категория до 73 килограма.

Спортни постижения

Източници 

Български щангисти
Цигани в България
Родени през 1997 година
Хора от област Сливен